Youlia Fedossova e Iryna Brémond erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Open GDF SUEZ Clermont-Ferrand 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Mervana Jugić-Salkić e Anne Keothavong che hanno battuto in finale Ekaterina Ivanova e Ksenija Lykina 4–6, 6–3, [10–8].

Teste di serie

 Sandra Klemenschits /  Tatjana Maria (semifinali)
 Mervana Jugić-Salkić /  Anne Keothavong (campionesse)

 Ekaterina Ivanova /  Ksenija Lykina (finale) 
 Elica Kostova /  Ana Vrljić (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Open GDF SUEZ Clermont-Ferrand 2011